Colt [kolt] může znamenat:

příjmení osob
 Johnny Colt (Charles Brandt; 1966) – americký rockový baskytarista
 Samuel Colt (1814–1862) – vynálezce revolveru a průmyslník
 Colt’s Manufacturing Company – americký výrobce zbraní založený Samuelem Coltem v roce 1855

zbraně firmy Colt
 Colt 1911 – samonabíjecí pistole
 M16 – útočná puška
 M4 (karabina)
 .380 ACP (Automatic Colt Pistol) – pistolový náboj
 .45 ACP – pistolový náboj 

jiný význam
 Mitsubishi Colt – japonský automobil